Lukáš Sedlák oder Lukas Sedlak ist der Name folgender Personen:
* Lukáš Sedlák (Eishockeyspieler) (* 1993), tschechischer Eishockeyspieler
 Lukas Sedlak (Fußballspieler) (* 1999), deutscher Fußballtorwart